Karabin małokalibrowy leżąc, 50 m to jedna w sześciu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1964 w Tokio. Wystartowało 73 zawodników z 43 krajów.

Rozegrano tylko rundę finałową 16 października.

Rekordy

Wyniki 
Każdy ze strzelców oddawał 60 strzałów w sześciu rundach, w każdej po 10 strzałów. László Hammerl i Lones Wigger uzyskali taki sam wynik – 597 punktów (nowy rekord świata). O złotym medalu zadecydował lepszy wynik Hammerla w ostatniej dziesięciostrzałowej serii.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1964